Obchodní dům Centrum je označení více obchodních center:
 Obchodní dům Centrum (Brno), funkcionalistická budova Vladimíra Karfíka v centru Brna, kulturní památka
 Obchodní dům Centrum (Blansko), Rožmitálova 1813/7
 Obchodní dům Centrum (Spořilov), obchodní dům na sídlišti Spořilov II v Praze-Záběhlicích
 Obchodní dům Centrum (Hodonín), v ulici Dolní Valy v Hodoníně
 Obchodní dům Centrum (Moravany), Komenského 150, okres Pardubice
 Obchodní dům Centrum (Svitavy), 5. května 3/A
 Obchodní dům Centrum (Orlová), Lutyně, Masarykova třída 752
 Obchodní dům Centrum (Kyjov), skleňák, Jungmannova 499/41

Podobné názvy 
 Centro Zlín
 Centrum Černý Most
 obchodní centrum (OC)
 nákupní centrum (NC)

Externí odkazy